Pilatovci je lahko:
 Pilatovci, Hrvaška
 Pilatovci, Črna gora